Tag der offenen Tür steht für:

 Tag der offenen Tür, einen Tag, an dem Institutionen für Besucher geöffnet sind
 Tag der offenen Tür der Bundesregierung, Tag der offenen Tür von Institutionen der Bundesregierung
 Tag der offenen Tür (Film), ein deutsches Fernsehspiel von 1967